Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1981 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, который прошёл с 6 по 7 февраля 1981 года на катке имени Гаэтана Буше в Сент-Фуа, Канада.

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Международные соревнования по конькобежному спорту в Канаде
1981 год в конькобежном спорте
Февраль 1981 года
Чемпионаты мира в Канаде
Международные спортивные соревнования в городе Квебек